

Persone 
 Andreas Seppi – tennista italiano
 Cesarina Seppi – pittrice italiana
 Donato Seppi – politico italiano
 Elfriede Seppi – politica tedesca

Altro 
 Battaglia della Fonte dei Seppi – episodio della Resistenza fiorentina del luglio 1944